Wilford ist der Name folgender Orte:
 Wilford (Nottingham)

Wilford ist der Familienname folgender Personen: 
 Ernest Wilford (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Francis Wilford (1761–1822), britischer Indologe
 Marty Wilford (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler 
 Michael Wilford (1938–2023), britischer Architekt
 Ronald A. Wilford (1927–2015), US-amerikanischer Musik- und Kunstmanager
 Sara Wilford (1932–2021), US-amerikanische Psychologin und Hochschullehrerin
sowie

 Ateliers de Constructions Mécaniques Ch. Wilford et Fils, ehemaliger belgischer Automobilhersteller